Ел Текорал има више значења:

 Ел Текорал (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Текорал (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Текорал (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Текорал (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Текорал (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Текорал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику